Mayfair Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mayfair Hotel (Arkansas), ID-Nr. 91001242
 Mayfair Hotel (Missouri), ID-Nr. 79003638